Émilie Incerti Formentini est une actrice française.

Théâtre 
 1998 : D’Honorables Canailles 
 2002 : La Famille
 2003 : Nouvelles du plateau S
 2003-2004 : Violences-reconstitutions
 2005 : Marcel B
 2006-2007 : Nous les héros
 2007 : Histoire d’amour derniers chapitres
 2008 : Le Cabaret des utopies
 2009 : Andréa et les quatre religions
 2009-2010 : L'Éveil du printemps
 2010-2011 : Le Petit Claus et le Grand Claus
 2011 : Le Cabaret des vanités
 2012-2013 : Train de nuit pour bolina
 2012-2013 : Rendez-vous gare de l’est
 2012-2013 : La nuit tombe
 2013-2014 : Twelfth Night
 2015-2016 : L'Illusion comique
 2016-2017 : Songe et Métamorphose
 2017-2018 : Au bois
 2018-2019 : Love me tender et calisto et arcas
 2019-2020 : Mille et une nuits

Filmographie

Télévision 
 2004-2006 : Madame le Proviseur : Camille Etcheverry
 2008 : Guy Môquet, un amour fusillé : L'employée administratif
 2020 : Dix pour cent : Docteur cardiologie
 2020 : Le Voyageur : Josepha
 2021 : OVNI(s) : Sylviane Roulier

Cinéma 
 2017 : Jusqu'à la garde : Maître Ghenen
 2018 : Venerman : La prof d'EPS

Radio 
 2000 : Les Derniers Jours de l’humanité
 2001 : Le Vol au dessus de l’océan sous les yeux
 2007 : Médée de corneille
 2014 : Rendez-vous gare de l’est
 2014 : La Vie moderne
 2016 : Les Derniers Jours de Lovely Boobs
 2017 : Les Tournesols

Distinctions

Nominations 
 2015 : nomination pour le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public

Liens externes 
 

Actrice française du XXIe siècle
Actrice française de théâtre
Actrice française de télévision
Actrice française de cinéma